Esistono più comuni francesi con questo nome

Charmoy – Aube
Charmoy – Saona e Loira
Charmoy – Yonne